Altmark (Stara Marchia)
 Altmark – dawna nazwa wsi Stary Targ w woj. pomorskim
 Altmark – niemiecki okręt zaopatrzeniowy z okresu II wojny światowej

Zobacz też